Lu Č’ je jméno vícera Číňanů:

 Lu Č’ (chanský politik) (, † 192), chanský ministr;
 Lu Č’ (tchangský politik) (, 754–805), tchangský kancléř;
 Lu Č’ (básník) (, cca 1243–1315), jüanský básník;
 Lu Č’ (malíř) (, 1508 – cca 1578), mingský malíř.

Podobné jméno:
 Lü Č’ (), vlastní jméno císařovny Lü (241–180 př. n. l.), manželky císaře Kao-cua, zakladatele dynastie Chan.